Thyssen může označovat:

příjmení
 Marianne Thyssenová (* 1956) – belgická politička a eurokomisařka
 Rodina Thyssenů a Thyssenové-Bornemiszové
 August Thyssen (1842–1926) – německý průmyslník
 Fritz Thyssen (1873–1951) – německý podnikatel, syn Augusta
 Heinrich Thyssen (1875–1947, také Heinrich Thyssen-Bornemisza) – německo-maďarský podnikatel, syn Augusta

společnosti
 Thyssen AG – německá průmyslová společnost založená Augustem Thyssenem
 ThyssenKrupp – německá průmyslová společnost, vznikla v 1999 sloučením společností Thyssen AG a Friedrich Krupp AG
 ThyssenKrupp Marine Systems – německá loďařská společnost

Podobné názvy 
 Thyssen-Bornemisza
 Thiessen

Německá příjmení